Saskatoon Quakers ist der Name folgender Eishockeyfranchises aus Kanada:

 Saskatoon Quakers (1951–1956), das in der Pacific Coast Hockey League und Western Hockey League spielende Franchise 
 Saskatoon Quakers, das 1958/1959 in der Western Hockey League spielende Franchise, siehe  Brandon Regals